

Geografia

Balme – comune della città metropolitana di Torino
Balme – frazione di Cantoira nella città metropolitana di Torino
Balme (pron. fr. AFI: ) - diverse frazioni in Valle d'Aosta: Balme (Rhêmes-Saint-Georges), La Balme (Pré-Saint-Didier, Ollomont e Donnas) e al plurale Les Balmes (Bionaz)

La Balme – comune del dipartimento della Savoia